
Termin -{PRI}- ima više značenja.

 Izopropil, Pri
 Fotohemijski indeks refleksije ()